Poulton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Poulton (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Poulton-le-Fylde, een plaats in het Engelse graafschap Lancashire